Два корабля Королевского флота носили название HMS Canopus:

 HMS Canopus — 80-пушечный парусный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Franklin. Спущен на воду в 1797, захвачен при Абукире, взят в британскую службу в 1798. Отправлен на слом в 1887.
 HMS Canopus — линкор додредноутного типа Canopus, спущен на воду в 1897. Участвовал в бою у Фолклендских островов в 1914. Отправлен на слом в 1920.